Jeziora
 Jezioro Święte – w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Łasin,
 Jezioro Święte – w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Skępe,
 Jezioro Święte – w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Włodawa,
 Jezioro Święte – w województwie pomorskim, na terenie gminy Sierakowice w powiecie kartuskim oraz gminy Cewice w powiecie lęborskim,
 Jezioro Święte – w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń,
 Jezioro Święte – w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt.
 Jezioro Święte – w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn.

 Zobacz też
 Święte Jezioro
 Rezerwat przyrody Jezioro Święte
 Święte